Zameczek ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Zameczek (Biskupiec), Dorf im Powiat Olsztyński, bis 1945: Neu Chatell, Kreis Rössel, Ostpreußen
 Zameczek (Ruciane-Nida), Dorf im Powiat Piski, bis 1929: Schlößchen-Iwanowen, 1929 bis 1945 Schlößchen, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Zameczek (Opoczno), Dorf im Powiat Opoczyński
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Zameczek (Przytyk), Dorf im Powiat Radomski
 in der Woiwodschaft Oppeln:
 Zameczek (Kluczbork), Waldsiedlung im Powiat Kluczborski

Siehe auch:
 Grabiny-Zameczek